Uitgesproken als [ssjie an]
Xi'an, stad in China
Xi'an (Mudanjiang), district in Heilongjiang, China
Xi'an (Liaoyuan), district in Jilin, China

Uitgesproken als [ssjen]
Xiàn, de Chinese benaming voor een arrondissement

Xiān (仙), een onsterfelijke in de Chinese mythologie en religie.

Xián (咸), een Chinese familienaam
Xiǎn (冼), een Chinese familienaam

Uitgesproken als [ssjen ssjen]
Xianxian (獻縣), een plaats in de Chinese provincie Hubei